Список заслуженных мастеров спорта России по спортивному ориентированию — список спортсменов-ориентировщиков, удостоенных почётного звания Заслуженный мастер спорта России.

Международная федерация спортивного ориентирования культивирует несколько видов — ориентирование бегом (кроссовая дисциплина), ориентирование на лыжах (лыжная дисциплина), ориентирование на велосипедах (велокроссовая дисциплина) и ориентирование по тропам.

Положение 

Личные соревнования, включая эстафеты по спортивным дисциплинам, не включенным в олимпийскую программу.

Кроссовые дисциплины 

 Храмов, Андрей Михайлович (р. 17.01.1981)
 Новиков, Валентин Юрьевич (р. 01.10.1974)
 Ефимов, Роман Юрьевич (р. 07.04.1976)
 Цветков, Дмитрий Александрович (р. 10.09.1983) (год присвоения — 2010)
 Миронова, Светлана Николаевна (дата присвоения -- 03.06.2015)

Лыжные дисциплины 
 Кузьмин, Иван Николаевич (год присвоения — 1996)
 Кормщиков, Владислав Борисович (р. 15.07.1967) (год присвоения — 2001)
 Хренников, Эдуард Александрович (р. 19.05.1973) (год присвоения — 2001)
 Власова, Татьяна Германовна (р. 21.05.1977) (год присвоения — 2001)
 Груздев, Андрей Викторович (р. 21.05.1977) (год присвоения — 2002)
 Веселов, Кирилл Владимирович (р. 11.01.1983) (год присвоения — 2007)
 Томилова, Наталья Валерьевна (р. 10.10.1977) (год присвоения — 2008)
 Шевченко, Ольга Николаевна (р. 26.05.1979) (год присвоения — 2008)
 Ламов, Андрей Леонидович (р. 09.03.1986) (дата присвоения — 30.10.2009)
 Барчуков, Владимир Валерьевич (р. 09.10.1984) (дата присвоения — 15.12.2011)
 Григорьев, Андрей Сергеевич (р. 16.05.1984) (дата присвоения — 15.12.2011) 
 Фролова, Полина Сергеевна (р. 01.03.1986)(дата присвоения — 15.12.2011)  
 Трапезникова, Алёна Алексеевна (р.30.05.1987) (дата присвоения — 26 марта 2012)
 Козлова, Татьяна Геннадьевна (р. 26.11.1986) (дата присвоения — 26 марта 2012)
 Кравченко, Анастасия Александровна (р. 24.02.1986) (дата присвоения — 20 июля 2012)
 Тарасенко, Юлия Вячеславовна (дата присвоения 06.10.2014).

Велокроссовые дисциплины 
 Грицан, Руслан Леонидович (р. 30.04.1978)
 Корчагин, Виктор Станиславович (р. 07.08.1967)
 Черных, Ксения Леонидовна (р. 27.08.1971)
 Микрюкова, Надия Викторовна (р. 20.10.1972) (дата присвоения — 20.07.2009)
 Журкин, Максим Владимирович (р. 10.11.1971) (дата  присвоения — 09.02.2010)
 Фолифоров, Антон Сергеевич (р. 03.01.1987) (дата присвоения — 09.02.2010)
 Глухов, Валерий Игоревич (дата присвоения --  06.10.2014)

Примечания

Ссылки 
 Об утверждении Положения о присвоении почётных спортивных званий
 
 Список кандидатов в сборную команду России 2009
 Списки сборных команд 2008

Спортивное ориентирование